«Writing’s on the Wall» () — песня британского исполнителя Сэма Смита, ставшая заглавной темой фильма «007: Спектр» про Джеймса Бонда. Сингл появился в продаже 25 сентября 2015 года. Авторами песни стали сам Сэм Смит и Джимми Нейпс; они также спродюсировали песню вместе со  и группой Disclosure. Песня получила противоречивые оценки от музыкальных критиков, особенно при сравнении с другими заглавными темами из «бондианы». Тем не менее, «Writing’s on the Wall» стала первой песней из фильмов о Джеймсе Бонде, возглавившей британский хит-парад UK Singles Chart. В 2016 году получила премии «Оскар» «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму», что сделало её второй в истории песней из фильмов Бонда (после Skyfall), которая выиграла эти премии.

Информация о песне 
«Writing’s on the Wall» была написана Сэмом Смитом в соавторстве с Джимми Нейпсом. По словам певца, демоверсия песни была записана с первого раза, а на её написание ушло около получаса; после прослушивания демо было решено оставить вокальную партию, а в готовый сингл добавить лишь некоторые улучшения в музыкальную аранжировку. Информация о том, что Сэм Смит исполнит новую песню для «бондианы», появилась 8 сентября 2015 года; тогда же он заявил, что участие в записи стало одним из важнейших моментов в его карьере.

Композиция написана в тональности Фа минор, темпе 66 ударов в минуту, вокальный диапазон охватывает две октавы от Ля
♭3 до Ре ♭5.

Критика 
Песня получила неоднозначные оценки от музыкальных критиков. В отзыве издания The Guardian говорится, что «Writing’s on the Wall» пытается ухватиться за настроение песни Адели «Skyfall», при том, что по словам Смита, на её написание ушло всего 20 минут. Рецензент издания The Daily Telegraph охарактеризовал песню как «исполинскую бондовскую балладу». Музыкальный сайт Digital Spy поставил композиции 3 балла из 5. Негативное восприятие песни частью слушателей в день её выхода способствовало появлению в трендах Твиттера вместо Сэма Смита певицы Ширли Бэсси, записавшей три песни для фильмов «бондианы».

Список композиций

Чарты и сертификация 
«Writing’s on the Wall» стала первой из заглавных тем из фильмов о Джеймсе Бонде, возглавившей британский хит-парад UK Singles Chart (ранее наибольшего успеха в хит-параде достигли песни Адели «Skyfall» и «A View to a Kill» группы Duran Duran — обе поднялись на второе место).

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология издания

Примечания 

Песни на английском языке
Песни 2015 года
Песни Сэма Смита
Песни о Джеймсе Бонде
Синглы Capitol Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Песни — лауреаты премии «Оскар»